The Sights – gruppo musicale statunitense
 The Sights – singolo degli Enter Shikari del 2017